Barton Branch ist der Name folgender Fließgewässer in den Vereinigten Staaten:

 Barton Branch (Jefferson County, Alabama)
 Barton Branch (Lauderdale County, Alabama)
 Barton Branch (Georgia), im Burke County
 Barton Branch (Missouri), im Ripley County
 Barton Branch (Tennessee), im Carroll County
 Barton Branch (Robertson County, Texas)
 Barton Branch (Wise County, Texas)
 Barton Branch (Virginia), im Smyth County